Museu do Chocolate (Barcelona)
 Museu do Chocolate (Bruxelas)
 Museu do Chocolate (Colônia)
 Museu do Chocolate (Paris)
 Museu da Fábrica do Chocolate (Viana do Castelo)
 Cadbury World, em Dunedin e Birmingham
 Museu do Chocolate Havanna, em Bariloche